Pfarrkirche Münichholz steht für folgende Kirchengebäude in der Stadtgemeinde Steyr, Oberösterreich:

 Alte Pfarrkirche Münichholz
 Neue Pfarrkirche Münichholz